Владимир Петршичек (; ) — чешский гребной рулевой, выступавший за сборные Чехословакии и Чехии по академической гребле в 1969—2001 годах. Серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене, чемпион Европы, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, многократный победитель и призёр первенств национального значения.

Биография 
Владимир Петршичек родился 17 июня 1948 года посёлке Либиш, Чехословакия.

Впервые заявил о себе в академической гребле на международном уровне в сезоне 1969 года, когда вошёл в состав чехословацкой национальной сборной и выступил на чемпионате Европы в Клагенфурте — в зачёте распашных рулевых двоек превзошёл здесь всех соперников и завоевал золотую медаль.

В 1971 году на чемпионате Европы в Копенгагене стал шестым в четвёрках и седьмым в восьмёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В составе распашного четырёхместного экипажа, куда также вошли гребцы Карел Неффе, Владимир Янош, Франтишек Провазник и Отакар Маречек, в решающем финальном заезде финишировал третьим позади команд из ФРГ и ГДР, завоевав тем самым бронзовую олимпийскую медаль. В двойках совместно с Олдржихом Свояновским и Павлом Свояновским получил серебро, пропустив вперёд экипаж из Восточной Германии.

После мюнхенской Олимпиады Петршичек остался действующим рулевым и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1973 году он выиграл бронзовую медаль в распашных рулевых четвёрках на чемпионате Европы в Москве.

В 1974 году побывал на чемпионате мира в Люцерне, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в двойках.

В 1975 году стал пятым в четвёрках на чемпионате мира в Ноттингеме.

В 1976 году стартовал на Олимпийских играх в Монреале — на сей раз занял в главном финале четырёхместных лодок четвёртое место, до призовой позиции ему не хватило около трёх секунд.

Один из последних значимых результатов на международной арене за Чехословакию показал в сезоне 1977 года, когда в рулевых четвёрках финишировал пятым на чемпионате мира в Амстердаме.

Спустя много лет Владимир Петршичек вошёл в состав национальной сборной Чехии, участвовал в чемпионатах мира 2000 года в Загребе и 2001 года в Люцерне, но в обоих случаях сумел квалифицироваться лишь в утешительные финалы В программы распашных двоек и занял итоговые восьмые места.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Чехословакии
Гребцы (академическая гребля) Чехии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы Европы по академической гребле